

Geografia 
 Haslach an der Mühl  – comune austriaco del distretto di Rohrbach
 Mühl Rosin – comune tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Persone 
 Charlotte Kemp Muhl –  modella e cantante statunitense
 Lukas Mühl – calciatore tedesco
 Otto Mühl  – artista austriaco, cofondatore dell'azionismo viennese